Ženská čtyřhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022 probíhala ve druhé polovině května 2022. Do deblové soutěže rabatského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal kvůli koronavirové pandemii. Obhájkyně titulu z roku 2019, Španělky María José Martínezová Sánchezová a Sara Sorribesová Tormová, do turnaje nezasáhly. Martínezová Sánchezová ukončila v sezóně 2020 profesionální kariéru.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Japonek Eri Hozumiová a Makoto Ninomijová, který ve finále zdolal turnajové dvojky Monicu Niculescuovou a Alexandru Panovovou. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Po triumfu na lednovém Adelaide International 2022 získaly druhou společnou trofej. Hozumiová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul a pro Ninomijovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (vítězky) 
  Monica Niculescuová /  Alexandra Panovová (finále)
  Natela Dzalamidzeová /  Kamilla Rachimovová (1. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Ena Šibaharaová (odstoupily)
  Ulrikke Eikeriová /  Catherine Harrisonová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2022
WTA Tour 2022